Kirchbichl bezeichnet

 Kirchbichl, Gemeinde im Bezirk Kufstein, Tirol
 Kirchbichl (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kirchbichl (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kirchbichl (Gemeinde Saxen), Ortsteil von Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich

 Schloss Kirchbichl, ehemaliger Adelssitz bei St. Jakob, Stadtgemeinde Wolfsberg (Kärnten)

Für den gleichnamigen Bergsporn, siehe Lavant (Tirol)